A Supercopa Libertadores 1991 foi a quarta edição deste torneio de futebol que reunia os clubes campeões da Taça Libertadores da América. O campeão foi o Cruzeiro, do Brasil, que na final venceu a equipe argentina do River Plate por 3 a 0. Assim, os brasileiros garantiram vaga para a disputa da Recopa Sul-Americana de 1992, na cidade de Kobe, no Japão.

Participantes

Tabela

Primeira fase
Jogos de ida

Jogos de volta

* Olimpia e Independiente entraram direto nas quartas-de-final.

Quartas-de-final
Jogos de ida

Jogos de volta

Semifinais
Jogos de ida

Jogos de volta

Finais
1° jogo

2° jogo

Confrontos

1991 no futebol
1991